* Rio Pomba – fiume del Brasile
 Rio Pomba – comune del Minas Gerais (Brasile)